Klartext („Im Klartext reden“, umgangssprachlich etwa: ohne Umschweife, ohne Beschönigung) steht für:

 Klartext (Kryptographie), einen unverschlüsselten Text
 Klartext (Bürgerinitiative), eine Bürgerinitiative aus Weißwasser/Oberlausitz im Landkreis Görlitz/Sachsen
 Klartext (Album), ein Musikalbum
 Klartext (Radiomagazin), ein politisches Radiomagazin des ARD-Senders WDR 2 
 Klartext (Fernsehmagazin), ein politisches Fernsehmagazin des ARD-Senders rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg)
 Klartext (Medienmagazin), ein schweizerisches Medienmagazin
 Klartext wird bei digitalen Daten als Bezeichnung zur Abgrenzung von Binärdateien benutzt, siehe Plain text

Klartext steht im weiteren Sinn für:
 Klartext Punkrock, eine deutsche Punkband
 Klartext Verlag aus Essen
 Klartext Veranstaltungsreihe des AWO Kreisverbandes Köthen e.V.

Siehe auch:

 Plain text